Snookerns världsrankingpoäng 2011/2012 är de poäng som de professionella snookerspelarna samlat under snookersäsongen 2011/2012. Tillsammans med snookerns världsrankingpoäng 2010/2011 ligger de till grund för den första världsrankinglistan för säsongen 2012/2013.

Källor

Externa länkar
 2011/2012 Official Rankings (Revision One) Pro Snooker Blog
 2011/2012 Official Rankings (Revision Two) Pro Snooker Blog
 2011/2012 Official Rankings (Revision Three) Pro Snooker Blog
 2011/2012 Official Rankings (End of Season) Pro Snooker Blog

Snookerns världsranking
Världsrankingpoäng